Прову́лок Бала́кірєва (провулок Балакірева) — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Балакірєва — провулок в місті Київ.
 Провулок Балакірєва — провулок в місті Харків.
 Провулок Балакірєва — провулок в місті Черкаси.

Провулок Балакірєва — провулок в місті Астрахань.
 Провулок Балакірєва — провулок в місті Волгоград.
 Провулок Балакірєва — провулок в місті Єкатеринбург.
 Провулок Балакірєва — провулок в місті Липецьк.

Див. також 
 Вулиця Балакірева

Вулиці, названі на честь людей
Провулки